Неізвєстний Микола Олександрович — український радянський партійний діяч, 1-й секретар Одеського міського комітету КПУ, 2-й секретар Одеського обкому КПУ.
 Неізвєстний Ернст Йосипович (; * 9 квітня 1925) — радянський і американський скульптор і художник-графік.